Schindler (Šindler):
 Albert Houtum-Schindler (1846. – 1916.)
 Emilie Schindler (1907. – 2001.)
 Oskar Schindler (1908. – 1974.)
 Schindlerova lista
 Schindlerovi Židovi (Schindlerjuden)